

Рок-Гілл — місто, штат Міссурі
 Рок-Гілл — місто, штат Південна Кароліна
 Рок-Гілл — переписна місцевість, штат Луїзіана
 Рок-Гілл — переписна місцевість, штат Нью-Йорк